

Cinema 
 Prigionieri della città deserta (Split Second) – film del 1953 diretto da Dick Powell
 Detective Stone (Split Second) – film del 1992 diretto da Tony Maylam e Ian Sharp

Letteratura 
 Giù nel Pleistocene (Split Second) – romanzo di Garry Kilworth del 1979
 Frazione di secondo (Split Second) – romanzo di Alex Kava del 2001
 Il candidato (Split Second) – romanzo di David Baldacci del 2003